Домини́к Пино́н (; род. 4 марта 1955, Сомюр, Франция) — французский актёр. Наиболее известен своими ролями в фильмах Жан-Пьера Жёне и Жан-Жака Бенекса.

Биография 
В театре играл в пьесах Gildas Bourdet, Jorge Lavelli и Valère Novarina.

Он получил Molière Award как лучший актёр 2004 года.

Фильмография

Фильмы Жан-Пьера Жёне

В других фильмах

Примечания

Ссылки